Ситио Вијехо има више значења:

 Ситио Вијехо (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ситио Вијехо (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику